Lan-hsi Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lanxi Shi, härad, Zhejiang, 
 Lanxi Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar